Die sind die Nummer-eins-Hits der Hot Digital Songs aus dem Jahr 2007.

Quellen 

Musik 2007
Nummer Eins Hits Hot Digital Songs 2007